Каманко има више значења:

 Каманко (Танканхуиц), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Каманко, Тепеиско (Танканхуиц), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику